Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Vladimir Gabričidze e Martin Střelba che hanno battuto in finale Roberto Argüello e Christian Miniussi 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Marcelo Ingaramo (quarti di finale)
 Carl Limberger /  Éric Winogradsky (primo turno)

 Per Henricsson /  Nils Holm (primo turno)
 Johan Donar /  Murphy Jensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1991